Akela, a farkasfalka vezetője a A dzsungel könyve című regényben
 Akela, magyar rockzenekar